Hardinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hardinghaus (* 1978), deutscher Historiker, Schriftsteller und Fachjournalist
 Ferdinand Hardinghaus (* 1957), deutscher Chemiker und Ruderer
 Friedrich Hardinghaus (1877–1946), deutscher katholischer Pastor, Dechant und Monsignore
 Winfried Hardinghaus, deutscher Mediziner